Meno – simbolo matematico
Meno – fiume della Germania
Meno – comune dell'Oklahoma

Altri progetti